Миленковић је српско презиме које се позиционира на 15. месту по популарности у Србији.

Познати људи 
 Александар Миленковић Шуки (1967– ), некадашњи српски професионални бициклиста
 Бошко Миленковић (1909–1955), српски аутомобилиста
 Бранислав Цига Миленковић (1931–2005), српски глумац
 Валентина Миленковић (1965– ), српска оперска певачица
 Димитрије Миленковић (1935– ), српски песник и књижевник
 Драгомир Миленковић (1954– ), српски композитор и музичар
 Живојин Миленковић (1928–2008), српски филмски и позоришни глумац
 Звонко Миленковић (1956–2008), српски музичар
 Јасна Миленковић Јами (1970– ), српска фолк певачица
 Павле Миленковић (1964– ), српски социолог
 Персида Миленковић (1857–1943), српска добротворка
 Радослав Рале Миленковић (1958– ), српски филмски, телевизијски и позоришни глумац
 Радослав Лале Миленковић (1926–2014), југословенски и српски сликар
 Стефан Миленковић (1977– ), српски виолиниста
 Стефан фон Миленковић (1836–1915), аустријски књижевник
 Слађана Миленковић (1973– ), српска књижевница
 Никола Миленковић (1997– ), српски фудбалер
 Бојана Миленковић (1997– ), српска одбојкашица

Референце 

Српска презимена